John Lundstram, né le  à Liverpool, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain au Rangers FC.

Biographie

En club 

Le , il rejoint les Glasgow Rangers.

En équipe nationale 
John Lundstram participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2011 avec l'Angleterre, qui s'incline en demi-finale contre les Pays-Bas. Il dispute peu après la Coupe du monde des moins de 17 ans organisée au Mexique. L'Angleterre s'incline en quarts de finale contre l'Allemagne.

Avec les moins de 19 ans, il prend part au championnat d'Europe en 2012. Il inscrit un but contre l'équipe de France en phase de groupes mais l'Angleterre est éliminée en demi-finale contre la Grèce.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Doncaster Rovers
 Champion d'Angleterre de D3 en 2013

  Oxford United
 Vice-champion d'Angleterre de D4 en 2016
 Finaliste de l'EFL Trophy en 2017

  Sheffield United
 Vice-champion d'Angleterre de D2 en 2019

  Rangers
 Vainqueur de la Coupe d'Écosse en 2022
 Finaliste de la Ligue Europa en 2022
 Finaliste de la Coupe de la Ligue écossaise en 2023

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Doncaster Rovers FC
Joueur du Yeovil Town FC
Joueur du Leyton Orient FC
Joueur du Blackpool FC
Joueur du Scunthorpe United FC
Joueur de l'Oxford United FC
Joueur du Sheffield United FC
Joueur du Rangers FC
Naissance en février 1994
Naissance à Liverpool